Фатос Арапи (; 19 июля 1930, деревня Zvërnec, Албания — 11 октября 2018) — албанский поэт, писатель, переводчик и журналист, лауреат премии Золотой венец за 2008 год.

Родился в 1930 году в селе Звернец, вблизи Влеры. Изучал экономику в Софии, Болгария с 1949 по 1954, а затем начал работать в качестве журналиста в Тиране. Вскоре он стал известен как поэт, и стал дальше работать в качестве научного сотрудника историко-филологический факультет университета Тираны.

Книги 

 Shtigje poetike, 1962 
 Partizani pa emër, 1962
 Poema dhe vjersha, 1966  
 Ritme të hekurta, 1968 
 Patat e egra, 1969
 Dhjetori i shqetësuar, 1970 
 Dikush më buzëqështë, 1972 
 Poezi të zgjedhura, 1974 
 Drejt qindra shekujsh shkojmë 1977 
 Shokët, 1977
 Cipa e borës, 1985
 Deti në mes, 1986
 Ku shkoni ju statuja, 1990 
 Qezari dhe ushtari i mirë Shvejk, në front diku, 1995
 Gjeniu pa kokë, 1999

Переводы 
 Këngë për njeriun, Nikolla Vapcarov, 1981; 
 Poezi, Pablo Neruda, 1989; 
 Safo, 1990; 
 Antologji e poezisë turke,

Примечания

Ссылки 
 Robert Elsie Historical Dictionary of Albania
 Биография, стихи на сайте Албанская литература в переводе 

Поэты Албании